Die Saison 1948/49 war die sechste Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor firmierte.

Besonderheiten 
Mit dem Club León, der bereits in der Vorsaison die Meisterschaft gewonnen hatte, gab es erstmals einen Titelverteidiger. Am Saisonende zog sich die Asociación Deportiva Orizabeña aus finanziellen Gründen aus der Liga zurück.

Der Vizemeister der Vorsaison, Club Deportivo Oro, startete mit fünf Siegen und zwei Remis in die Liga, baute dann aber ab und landete am Saisonende nur auf dem zwölften Rang. Seine erste Niederlage kassierte er am 21. November 1948 ausgerechnet im Stadtderby gegen den CD Guadalajara (1:3). Der Club Guadalajara legte seinerseits einen noch besseren Saisonstart hin und begann die Saison mit sieben Siegen und einem Remis, ehe es am 6. Dezember 1948 die erste Niederlage gegen das dritte Team aus Guadalajara gab: ein 0:3 gegen den anderen Stadtrivalen Atlas.

Spiele mit den meisten Toren 
Die meisten Tore fielen in der am 24. Februar 1949 ausgetragenen Begegnung zwischen Marte und Asturias (9:3). Ebenfalls zweistellig war die Trefferzahl bei España gegen Puebla (7:4) am 17. Juli 1949 sowie in den jeweils mit 8:2 endenden Begegnungen zwischen Asturias und América am 26. Juni 1949 sowie zwischen dem Vizemeister Atlas und dem Meister León (!) am 26. September 1948. Bemerkenswert im letztgenannten Spiel ist die Tatsache, dass León bereits nach nur neun Minuten mit 2:0 in Führung lag. Nachdem es zur Pause 2:2 stand, wurden die Esmeraldas in der zweiten Halbzeit von den Zorros regelrecht überrannt.

Gesamtjahrestabelle 1948/49 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1948/49 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Quellen und Weblinks 
 Die Saison 1948/49 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com 

1948
Fußballsaison 1948/49